

Божево — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Божево — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства